San Telmo bezeichnet:
 den spanischen Namen des Seligen Petrus Gonzales
 den spanischen Namen des Heiligen Erasmus von Antiochia
und danach benannt:
 San Telmo (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens
 San Telmo (Insel), unbesiedelte Insel südöstlich von Panama-Stadt
 San Telmo Island, eine der Südlichen Shetlandinseln
 San-Telmo-Gletscher, Antarktika
 San Telmo (Puerto de la Cruz), Kapelle in Puerto de la Cruz auf der spanischen Insel Teneriffa
 eine Stadt auf der spanischen Insel Mallorca, siehe Sant Elm
 San-Telmo-Palast aus dem 17. Jahrhundert in der spanischen Stadt Sevilla